San Bernardo hace referencia a varios artículos:

Lugares

Argentina 

 San Bernardo del Tuyú, ciudad del Partido de La Costa, Provincia de Buenos Aires;
 San Bernardo, localidad del Partido de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires;
 San Bernardo, localidad de la Provincia del Chaco;
 San Bernardo, localidad del departamento Nueve de Julio, Provincia de Santa Fe;
 San Bernardo, localidad del departamento San Justo, Provincia de Santa Fe;
 San Bernardo, antigua parroquia y barrio de la ciudad de Buenos Aires, cuyo corazón era el actual barrio de Villa Crespo;
 Cerro San Bernardo, en la Provincia de Salta;

Bolivia 
 Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa, capital del departamento Tarija

Chile 

 San Bernardo, ciudad ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, Chile;
 Estación San Bernardo, estación ferroviaria perteneciente al Longitudinal Sur;

Colombia 

 San Bernardo, municipio del departamento de Cundinamarca;
 San Bernardo, municipio del departamento de Nariño;
 San Bernardo, municipio del departamento de Córdoba;
 Archipiélago de San Bernardo, en el Mar Caribe;

España 

 San Bernardo, localidad de la provincia de Valladolid;
 San Bernardo, localidad de la isla de Tenerife;
 Barrio de San Bernardo, barrio de Sevilla;
 Calle de San Bernardo, calle de Madrid;

México 

 San Bernardo, localidad del Municipio de Álamos, Estado de Sonora;

Suiza 

 Paso del Gran San Bernardo, paso montañoso en los Alpes suizos;

Personas 
 San Bernardo de Menthon (1020-1081), religioso italiano;
 San Bernardo de Corleone (1605-1667), religioso italiano;
 San Bernardo de Claraval (1090-1153), religioso francés;
 San Bernardo de Alcira, religioso y mártir español;
 San Bernardo da Pagliara, obispo italiano del siglo XIII;

Además 

 San bernardo, raza canina;
 San Bernardo, película española estrenada en 2000, dirigida por Joan Potau;
 Hermandad de San Bernardo, cofradía de la Semana Santa de Sevilla;
Colegio de San Bernardo, edificio colonial ubicado en Cusco, Perú.